Берёза мелколистная () — вид растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Западную Сибирь и северные районы Монголии.

Произрастает по пустынным степным долинам горных рек.

Ботаническое описание 
Дерево высотой 4—5 м. Кора желтовато-сероватая, иногда розоватая. Годовалые ветки буро-серые, обильно усеянные смолистыми бородавочками и густо опушённые.

Листья ромбически-яйцевидные до почти обратнояйцевидных, длиной 1,5—3 (до 4) см, шириной 1—1,5 см, у основания широко-клиновидные или тупоугольные, от основания цельнокрайные, выше зубчатые, на верхушке коротко заостренные, реже тупые, на слабо опушённых или голых черешках длиной 0,5—1 см.

Пестичные серёжки на коротких ножках длиной 2—9 мм, расположены на коротких боковых веточках, обычно снабжённых двумя листьями, продолговато-овальные, длиной 1—2,2 см, диаметром 7—8 мм. Прицветные чешуйки обратно-клиновидные, с обеих сторон опушённые, по краю ресничатые, трёхлопастные, длиной 4,5—б мм, шириной 2,3 мм; средняя лопасть продолговатая или почти ланцетовидная, боковые вверх обращенные, слегка лишь отклонённые, несколько короче средней, реже равны ей.

Орешек (плод) широко-эллиптический, длиной 2,5—3 мм. Крылья немного или в полтора раза шире орешка.

Таксономия 
Вид Берёза мелколистная входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

мелколистная
Деревья России
Деревья Сибири
Флора Центральной Азии